El Semanario de Negocios y Economía es una publicación periódica mexicana, que tiene como tópicos principales la economía, el mundo empresarial y financiero de México. Surgido en 2004, es especialmente notable su versión en línea.

Fundado en octubre de 2004, bajo la dirección del periodista Samuel García, la publicación ha reunido desde un principio los esfuerzos de varios profesionistas y académicos del ambiente empresarial y financiero mexicano, como Samuel García, Luis de la Calle, Alberto Mulás, César Ortega y José Miguel Moreno. La publicación se ha caracterizado en general, por acompañar a sus artículos informativos, el análisis de los mismos por parte de expertos.

Teniendo como público objetivo a los tomadores de decisiones en el sector empresarial, El Semanario lleva como eslogan Entender para decidir. 

En abril de 2007, la compañía lanzó su portal de internet, llamado El Semanario sin Límites, con información de libre acceso, y contenido restringido a subscripción. La compañía se encuentra constituida bajo la razón social Prensa de Negocios S de R.L. de C.V.

Durante varios meses, El Semanario contó con un espacio diario en la estación de radio FM MVS 102.5  en la Ciudad de México. El programa radiofónico, se centraba, al igual que la revista, en tópicos de negocios, economía y finanzas de México.

Actualmente, "El Semanario" pertenece al empresario Samuel Podolsky; mientras que Samuel García decidió abandonar el proyecto por razones desconocidas (ahora con su propio sitio web, ArenaPublica.com). "El Semanario", antes con el eslogan "Entender para decidir", pasó a utilizar la frase: "Políticos, ideólogos, economistas, empresarios" y dejó de producir la versión impresa, para concentrarse en la versión web, que ahora publica información para un público mucho más amplio y diverso.

Referencias 
 Quiénes Somos (El Semanario Sin Límites)

Enlaces externos 
 Sitio Web de El Semanario

Periódicos de México
Periódicos en español
Publicaciones fundadas en 2004